Mañueta / Baños de Ebro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mañueta / Baños de Ebro (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Mañueta / Baños de Ebro (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar